Jméno a příjmení František Trnka má více nositelů:

 František Trnka (* 1931) – český politik, předseda Zemědělské strany a poslanec ČNR a PSP
 František Dobromysl Trnka (1798–1837) – učitel, etnograf a slavista
 František Trnka (farář) (1844–1917) –  český evangelický farář
 František Trnka (divadelní ředitel) (1859–1929) – český operní zpěvák, režisér a ředitel divadelní společnosti